Дюрнау (Биберах) — коммуна в Германии.
 Дюрнау (Гёппинген) — коммуна в Германии.